Geografia
 Point Blank (Texas), cidade nos Estados Unidos

Cinema
 À Queima-Roupa, filme com Lee Marvin e Angie Dickinson (no original, Point Blank)
 Point Blank (1998), filme com Mickey Rourke

Outros usos
 Point Blank (jogo eletrônico) 
 Point Blank (álbum), de Nailbomb